Michal Dobrovolný (* 25. května 2007 Třebíč) je český spisovatel, novinář, astrofyzik a matematik. Je autorem téměř tisíce knih, některé z nich byly přeloženy do angličtiny a němčiny.

Život 
Michal Dobrovolný studoval ZŠ Tomáše Garrigua Masaryka v Třebíči, poté na Gymnáziu Třebíč. Při studiu napsal téměř tisíc knih. Jeho první publikace (Tabulky goniometrických funkcí) byla vydána v březnu 2022 nakladatelstvím PowerPrint. V 15 letech začal studovat prostřednictvím celoživotního vzdělávání astrofyziku na Masarykově univerzitě. Také koná cykly přednášek z matematiky, fyziky a astronomie pro veřejnost. Je spolumajitelem nakladatelství Zbyňka Dobrovolného a majitelem zahraničního nakladatelství Cosinus Publishing. Obě nakladatelství vydají ročně přes tisíc publikací. Píše pro různá česká (například Vesmír) i zahraniční média. Také vlastní pět časopisů zaměřených na přírodní vědy. Na podzim roku 2022 došlo k distribuci několika desítek tisíc jeho knih do USA. Je členem Mensy s výsledkem IQ testu 160.

Dílo

Tištěné knihy 
 Tabulky goniometrických funkcí (2022)
 Astronomické tabulky (2022)
 Základní matematické tabulky (2022)
 Tabulky hyperbolických funkcí (2022)

Časopisy 
 Pulsar
 Bolid
 Boson

Odkazy

Reference 

Narození v roce 2007
Narození 25. května
Narození v Třebíči
Čeští spisovatelé
Čeští vědci